Chlumčany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Chlumčany (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Chlumčany (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar